Хюрлиман () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шваллер-Хюрлиман, Бриар (род. 1993) — швейцарская кёрлингистка.
 Хюрлиман, Джанет (урожд. Джанет Оманд) (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка и тренер.
 Хюрлиман, Патрик (род. 1963) — швейцарский кёрлингист, тренер, спортивный функционер, чемпион зимних Олимпийских игр 1998.
 Хюрлиман, Роберт (род. 1966) — швейцарский кёрлингист, тренер.
 Хюрлиман, Ханс (1918—1994) — швейцарский политик, президент Швейцарии (1979).